Шао:

 Шао — китайская фамилия, исторически связанная с названием города, находившегося на территории провинции Шаньдун.
  — вьетнамская флейта.
 Шао Жэньлэн (род. 1907) — гонконгский медиамагнат, один из основателей в начале 1920-х годов китайского кинематографа.
 Шао Кан — вымышленный персонаж, один из первых боссов серии файтинг-игр Mortal Kombat.
 Шао Юн (1011—1077) — китайский философ, основоположник нумерологического направления в неоконфуцианстве.
 Шао Цзунци (1976—) — китайский преступник, застреливший шесть человек.